Kasgubbe kan avse:

 Kasgubbe – bygdemål i Uppland för Bredkaveldun
 Kasgubbe – bygdemål i Uppland för Smalkaveldun